Купчинецька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Купчинецька сільська рада — Вінницька область, Іллінецький район
 Купчинецька сільська рада — Тернопільська область, Козівський район